Томер Хемед (, , Хайфа) — израильский футболист, нападающий клуба «Веллингтон Феникс» и сборной Израиля.

Карьера игрока 
Томер — воспитанник «Маккаби» из Хайфы. В чемпионате Израиля он дебютировал в марте 2006 года в матче с «Бней Иегудой». Молодой игрок редко появлялся в составе команды и поэтому часто уходил в аренду. На правах аренды он поиграл за «Маккаби (Герцлия)», «Бней Иегуду» и «Маккаби Ахи». Главный тренер «Маккаби Ахи» Джон Грегори считал Хемеда звёздным игроком и всячески хвалил его. В сезоне 2010/11 Томер стал попадать в состав родного клуба и забил пятнадцать голов в 22 матчах и внеся огромный вклад в чемпионство команды.

18 июня 2011 года Томер перешёл в «Мальорку». В своём первом сезоне за новый клуб он забил восемь голов в 28 матчах.

Карьера в сборной 
Томер играл за различные юношеские и молодёжные сборные своей страны, однако не отличался в их составе высокой результативностью. За взрослую сборную Израиля он дебютировал в 2011 году. 6 сентября в матче против сборной Хорватии форвард забил свой первый гол за сборную.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 35 / забито голов: 17; победы: 12, ничьи: 4, поражения: 19.

Достижения 
 Чемпион Израиля (3): 2005/06, 2008/09, 2010/11
 Обладатель Кубка Тото (2): 2005/06, 2007/08

Примечания

Ссылки 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Маккаби» Герцлия
Игроки ФК «Бней Иегуда»
Игроки ФК «Маккаби Ахи»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»